Пять кораблей Королевского флота назывались HMS Culloden в честь сражения при Каллодене

 HMS Culloden ещё до спуска на воду в 1747 году переименован в HMS Prince Henry.
 HMS Culloden (1747) — 74-пушечный линейный корабль 3 ранга. Спущен в 1747 году. Продан в 1770.
 HMS Culloden (1749) — 2-пушечный бот. Спущен в 1749 году. Продан в 1765.
 HMS Culloden (1776) — 74-пушечный линейный корабль 3 ранга. Спущен в 1776 году. Разбился в 1781 году у берегов Лонг-Айленда во время Американской войны за независимость.
 HMS Culloden (1783) — 74-пушечный линейный корабль 3 ранга. Спущен в 1783 году. Участвовал в битве при Абукире, в ходе которой наскочил на мель. Разобран в 1813 году.